Sammansättning kan aves:
 
Sammansättning (lingvistik) – ett begrepp inom ordbildning
Kompositionshanterare – en fönsterhanterare som gör att en dators grafiska utseende renderas med hjälp av 3D-effekter